Nahuatl se poate referi la

 Nahuatl (lingvistică), cunoscut și ca Mexicano, Nawatl Nāhuatlahtōlli sau Māsēwallahtōlli, este un termen lingvistic desemnând un grup de limbi native ale Mezoamericii 
 Nahuatl (populație), unul din grupurile etnice ale Imperilui aztec
 Nahua, grup etnic contemporan numărând circa 1,5 milioane vorbitori ai limbii Nahuatl, majoritatea trăind în Mexic

Nume proprii